USS Sterett — кораблі ВМС США, названі на честь морського офіцера, учасника Квазі-війни та Першої берберійської війни Томаса Стеретта ().

 USS Sterett (DD-27) — ескадрений міноносець типу «Полдінг». На службі у складі ВМС США протягом 1910-1919 років. Зданий на злам у 1935 році. 
 USS Sterett (DD-407) — ескадрений міноносець типу «Бенгам». На службі протягом 1939-1947 років, після чого зданий на злам.
 USS Sterett (CG-31) — крейсер типу «Белкнап». На службі протягом 1967-1994 років. Зданий на злам у 2005 році.
 USS Sterett (DDG-104) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2008 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни